QNB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Anand (India)